Le elezioni comunali in Liguria del 2000 si tennero il 16 aprile (con ballottaggio il 30 aprile).

Imperia

Sanremo

La Spezia

Sarzana 

Liguria
2000